L'adjectif , parfois employé comme substantif et signifiant « très  », peut désigner :
 Une « Altesse sérénissime », pour les titres et prédicats de noblesse ;
 Une « République sérénissime », pour les États italiens historiques de Gênes, Saint-Marin ou Venise, cette dernière étant parfois simplement surnommée « la Sérénissime ».

D'autres adjectifs peuvent, notamment dans la littérature ou les arts séquentiels (théâtre, cinéma, bande dessinée…) être construits avec le même suffixe superlatif : grandissime, excellentissime, richissime, machiavelissime, cruelissime, savantissime, stupidissime… Certains sont des néologismes ou des barbarismes.